X — літера латинської абетки.
 Римська цифра, що позначає число 10
 X століття
 x — позначення глухого м'якопіднебінного фрикативного звуку
 X Window System, найпоширеніша на операційних системах UNIX віконна система
 Аніме-серіал, екранізація манґи «X/1999»
 X — американський фільм жахів 2022 року.